Алексе́й Зы́бин:
 Зыбин, Алексей — георгиевский кавалер, секунд-майор; № 1276; 26 ноября 1795.
 Зыбин, Алексей Кириллович — горный деятель, действительный статский советник, президент Берг-коллегии.